Хали́ев — чеченская и осетинская фамилия. Известные носители:
 Халиев, Адам Сираждиевич (1985) — чемпион мира по Кудо, обладатель кубка мира по Кудо, чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Евразии по рукопашному бою, двукратный чемпион России по Кикбоксингу;
 Халиев, Хасан Сираждиевич (1988) — боец смешанных единоборств, многократный чемпион России, Европы и Евразии по рукопашному бою, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии W5;
 Халиев, Хусейн Сираждиевич (1988) — боец смешанных единоборств, чемпион мира по УКАДО, чемпион России по полноконтактному рукопашному бою среди юниоров, чемпион мира и 2-кратный обладатель кубка мира по кик-джитсу, чемпион мира по шут-боксингу.